

Дани сећања 

510-е п. н. е.